George Howard (1625-1691),  comte de Suffolk, pair anglais ;
  (1718-1796), maréchal britannique qui participa à la révolution américaine ;
 George Howard (1773-1848),  comte de Carlisle, homme d'État britannique ;
  (1789-1846), gouverneur du Maryland de 1831 à 1833 ;
 George Howard (1802-1864),  de Carlisle, homme d'État britannique ;
 George Howard (1843-1911),  de Carlisle, homme politique et peintre ;
 George Howard (1895-1963),  de Carlisle, homme politique britannique ;
 George Howard (1920-1984), homme politique britannique ;
 George Howard (1935-2018), hébraïste américain ;
 George Howard (1949-),  de Carlisle, homme politique britannique ;
 George Howard (1957-1998), saxophoniste de jazz américain.